BSCF steht für: 
 Betriebsbahnhof Berlin-Schöneweide (DS100-Code)

bscf steht für: 
 Billion standard cubic feet, US-amerikanische NIST-Einheit für Naturgase bei Standardbedingungen, vergleichbar der SI-Einheit Billion standard cubic meter (Milliarde „Standardkubikmeter“)

Abkürzung